В парному розряді жіночого тенісного турніру Guangzhou International Women's Open 2004, що проходив у рамках Туру WTA 2004, Лі Тін і Сунь Тяньтянь виграли титул, у фіналі перемігши пару Yang Shu-Jing і Yu Ying 6–4, 6–1.

Сіяні пари 

 Ніколь Пратт /  Тамарін Танасугарн (чвертьфінал)
 Лі Тін /  Сунь Тяньтянь (чемпіонки)

 Yan Zi /  Чжен Цзє (півфінал)
 Хісела Дулко /  Марія Венто-Кабчі (чвертьфінал)

Основна сітка

Посилання 

Guangzhou International Women's Open